William Martin peut désigner :
 William Martin (v. 1696–1756), amiral britannique ;
 William Martin (1767-1810), naturaliste et géologue britannique ;
 William Charles Linnaeus Martin (1798-1864), naturaliste britannique, fils du précédent ;
 William Martin (1828-1905), skipper français ;
 William Martin (1866-1931), tireur sportif américain ;
 William Martin (1888-1934), historien suisse ;
 William Martin (naissance prétendue : 1907), fausse identité donnée par les Britanniques au corps porteur des papiers destinés à induire l'armée allemande en erreur dans le cadre de l'Opération Mincemeat ;
 William Ted Martin (1911-2004), mathématicien américain ;
 William Martin (né en 1957), biologiste américain.